The Grand Tour () — британская автомобильная телепрограмма, созданная бывшими ведущими Top Gear — Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем и спродюсированное Энди Уилманом. Изначально планировалось выпустить 36 эпизодов за три года, однако, если считать спецвыпуски из Намибии и Колумбии, выпущенные в двух частях, то общее количество эпизодов выросло до 38. Начиная с 18 ноября 2016 года, эпизоды стали выходить еженедельно на сервисе Amazon Video в Великобритании, США, Германии, Австрии и Японии. Мировая премьера первого сезона состоялась 14 декабря 2016 года, второго — 8 декабря 2017 года. Третий сезон снимался с середины 2018 года и вышел в эфир 18 января 2019 года.. 13 декабря 2018 года было официально объявлено о продлении шоу на четвёртый сезон, однако в виде отдельных спецвыпусков. 13 декабря 2019 года вышел первый выпуск четвёртого сезона. 17 декабря 2020 года вышел второй эпизод четвёртого сезона. 30 июля и 17 декабря 2021 года вышли третья и четвертая серии четвертого сезона. Первый эпизод пятого сезона вышел 16 сентября 2022 года.

6 февраля 2023 года было объявлено, что оставшиеся 4 эпизода шоу выйдут в 2024 году, после чего передача будет завершена.

История создания 
После увольнения Джереми Кларксона из Top Gear весной 2015 года, сразу возникли слухи, что Кларксон и его коллеги по Top Gear Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, а также бывший исполнительный продюсер Top Gear Энди Уилман, работают над созданием нового автомобильного шоу.

Поскольку по условиям контракта с BBC им было запрещено создавать любые шоу схожей тематики до 2017 года, фанаты начали думать, что будущее шоу будет выходить на каком-либо сервисе потокового видео. Выбор остановился на Netflix и даже было распространено название нового шоу — «Gear Knobs» (по другим слухам шоу должно было называться «House of Cars»). Позже Джереми Кларксон в своём твиттере опроверг эти слухи, поскольку слово «Gear» не может быть использовано по юридическим причинам.

30 июля 2015 года было официально объявлено, что Кларксон, Хаммонд и Мэй заключили соглашение с сервисом Amazon Prime на 3 года. По условиям контракта предусматривается создание 3 сезонов по 12 выпусков в каждом, однако название нового шоу так и не было обнародовано. Всего на 36 выпусков Amazon Prime выделил $ 260 млн.

8 апреля 2016 года появился короткий трейлер, где Кларксон, Хаммонд и Мэй пытались придумать название для своего нового шоу, ролик закончился хештегом .

11 мая 2016 года стало известно название нового шоу — «The Grand Tour».

16 сентября 2016 года в официальном twitter-аккаунте The Grand Tour был опубликован первый тизер-трейлер грядущего проекта, в котором была анонсирована дата выхода первого эпизода шоу — 18 ноября 2016. Через несколько часов, в том же twitter-аккаунте, в ответе на вопрос одного из подписчиков, было объявлено, что шоу будет выходить раз в неделю по пятницам, и что в 1-м сезоне будет 11 эпизодов и 1 специальный выпуск.

Премьера первого эпизода второго сезона состоялась 8 декабря 2017 года. Съёмки проходили на пяти континентах, ведущие успели побывать в Колорадо, Нью-Йорке, Хорватии, Испании, Швейцарии, Мозамбике, Дубае и других местах земного шара. Передачу ждали некоторые изменения. Так, например, студийный тент больше не путешествовал по разным городам, как это было в первом сезоне, теперь он был установлен в Великобритании, недалеко от города Котсуолд. Интересно, что там же находится новый дом Джереми, который он построил вместо взорванного в третьем эпизоде первого сезона. Также было решено внести изменения в две рубрики, получавшие больше всего критики от зрителей — «Звёздная мозголомка» и тест автомобилей «Американцем», гонщиком Майком Скиннером. Об этом он сам сообщил в своём Twitter. Для звёздных гостей была придумана новая рубрика, анонс которой был показан на Youtube-канале передачи. В ней ведущие предлагали гостям проехать на половине автомобиля Alfa Romeo, однако, позже выяснилось, что это была шутка, вместо этого в студию приглашали двух знаменитостей с одним общим фактом в биографии и выясняли, кто из них быстрее проедет круг на Jaguar F-Type. Также появились несколько роликов, в которых ведущие проводили кастинг на место нового тест-пилота. Джереми представил своего кандидата — бывшего гонщика Формулы-1 и пилота заводской команды Porsche Марка Уэббера. Но в процессе выяснилось, что Марк может ездить быстро только на Porsche, а за рулём Mercedes он ехал нарочито медленно, хоть и сказал, что «выжал из машины максимум». Затем Ричард привёл на кастинг безымянного гонщика-каскадёра, но, как оказалось, ему сложно избавиться от привычки выполнять трюки и разбивать машины. Тогда в дело включился Джеймс, который пригласил бывшего автоугонщика, который, по его словам, «выплатил свой долг обществу», достоин второго шанса и сейчас ищет работу. Для теста ему предложили проехать на трековом купе BMW M4 CS – одном из 3000 выпущенных экземпляров. Однако, проехав несколько метров, автомобиль скрылся за поворотом и больше не появился.

В марте 2018 издание «Shifting Lanes» сообщило, что Кларксон проведёт испытание Lamborghini Urus на зимнем испытательном полигоне Арьеплуг в северной Швеции. Спустя месяц, то же издание сообщило, что серый  2018 года сломался в Лондоне после теста Кларксона, а сам Джереми сообщил на «DriveTribe», что команда будет проводить съёмки в Шотландии на трёх классических итальянских спорткарах.

Команда шоу также была замечена на съёмках в Уэльсе на пикапах, а позже в Лондоне на хэтчбеках и с женой Хаммонда. Мэй подтвердил на «DriveTribe», что он будет тестировать . В июне 2018 команду заметили на съёмках в Детройте, штат Мичиган, Хаммонд был за рулём Dodge Challenger SRT Demon, Мэй в Hennessey Exorcist Camaro, а Кларксон дрифтил на Ford Mustang RTR. В конце июня «CarTests» сообщил что троица была замечена на съёмках в Гонконге, а позже была раскрыта ещё одна локация съёмок для нового сезона — Монголия, где будет снят очередной специальный эпизод. Позже Джереми подтвердил изданию «Sunday Times», что будет тестировать новый Bentley Continental GT на Эболадроме. Потом он опубликовал несколько изображений того, как тестировал Hongqi L5 в Чунцине, Китай. Команда в это время была замечена тестирующей несколько подержанных роскошных автомобилей там же в городе. В конце месяца Кларксон рассказал, что будет тестировать McLaren Senna.

13 декабря 2018 года, во время съёмок финального эпизода 3 сезона, было объявлено, что шоу будет продлено на 4 сезон. Однако, формат четвёртого и последующих сезонов значительно отличается от трёх предыдущих: создатели полностью отказались от тента и студийных съёмок, а высокобюджетные специальные эпизоды выходят в произвольном расписании, а не раз в неделю, как было ранее. Кроме этого Кларксон, Мэй и Хаммонд занимаются производcтвом своих собственных шоу для Amazon, согласно своим личным интересам. Такими шоу стали «Ферма Кларксона», «Наш человек в...» и «О, повар!» Мэя, а также «Великие беглецы» с Хаммондом, где его соведущим стал звезда «Разрушителей Легенд» Тори Белечи.

Инциденты

Авария Хаммонда в Швейцарии 
Во время съёмок второго сезона шоу в Швейцарии, в субботу 10 июня, недалеко от города Санкт-Галлен, во время гонки Hemburg Hill Climb электросуперкар Rimac Сoncept One мощностью свыше 1000 л.с., за рулём которого находился Ричард Хаммонд, вылетел с трассы и загорелся. К счастью, Ричард смог самостоятельно выбраться из автомобиля до пожара, что спасло ему жизнь. Сразу же после аварии он был доставлен в ближайшую клинику, где ему был диагностирован перелом ноги. Автомобиль стоимостью в один миллион долларов сгорел полностью и восстановлению не подлежал. Спустя сутки после аварии, Хаммонд выложил в сеть видео, в котором рассказал всем, что «снова вляпался», но с ним всё хорошо.

Коллеги Хаммонда не на шутку перепугались, увидев аварию. Вот как описал происшествие Джереми Кларксон в своей заметке:
Я стоял там и ждал новостей, когда осознал, что горящий автомобиль не был жёлтым, как Aventador. Он был белый. Rimac Хаммонда был белый. И я почувствовал это в ту секунду; всё похолодело. Мои колени задрожали. Тот, кто разбился — Хаммонд.

К тому моменту я присоединился к Джеймсу, который появился здесь мгновениями ранее на Honda NSX. Он был взбудоражен, он судорожно размахивал руками, а его глаза были широко раскрыты. «Хаммонд там внутри» — кричал он.

Затем пришла новость от ближайшего маршала, что его нет внутри. Что он выбрался из машины перед возгоранием. И «его тело» — так он сказал, было перед местом аварии у подножия холма.

Я мог увидеть место аварии. Я мог увидеть бригаду медиков перед ней. И я не мог увидеть Хаммонда. Я не хотел его видеть. Только не после такой жуткой аварии.

Я предполагаю, что он двигался со скоростью 120 миль в час, когда вылетел с дороги, и двигался ещё быстрее, когда вылетел на дорогу ниже по склону. Он не должен был выглядеть хорошо, это точно.

Наш охранник сделан из более «жёсткого теста», поэтому он без сомнений сбежал вниз по склону словно беговой козёл. Я наблюдал, как он прибыл на место происшествия. Я пристально за ним наблюдал. Я увидел, как он поднял рацию, а потом мы услышали его голос: «Всё в порядке, парни. Он только что мне подмигнул». 

Сюжет о съёмках в Швейцарии был показан в первой серии второго сезона шоу. В нём ведущие «посетовали», что Хаммонд разбился после финиша, в той части трассы, где не были установлены их камеры, и им пришлось взять видео аварии с YouTube, что «слегка непрофессионально».

Авария Мэя в Норвегии 
В марте 2022 года во время съёмок специального эпизода в Скандинавии, Джеймс Мэй попал в аварию на территории военной базы ВМФ в Норвегии, находясь за рулём Mitsubishi Lancer Evolution VIII. По сюжету, каждому из ведущих нужно было по очереди проехать по узкому каменному тоннелю, развив максимальную скорость, а затем затормозить. Осложняло задачу то, что освещение в тоннеле включалось постепенно, по мере движения автомобиля, и времени на реакцию оставалось немного. Джеймс разогнался почти до 78 миль в час (свыше 120 километров в час) и не успел вовремя остановиться, из-за чего машину развернуло, и он ударился водительской стороной о стену в конце тоннеля. Сразу после инцидента на место прибыла скорая, которая осмотрела Мэя и отвезла его в больницу. В результате аварии Джеймс разбил голову и сломал ребро.

Момент аварии полностью попал в финальный монтаж выпуска. Мэй выполнял заезд вторым после Кларксона, который находился всего в нескольких метрах от места столкновения жёлтого Mitsubishi Lancer со стеной. Также инцидент был снят с нескольких камер, в том числе камерой из салона. Хаммонд, который должен был выполнить заезд третьим, отказался от участия в этом мини-соревновании и проехал по тоннелю на скорости 30 километров в час, аккуратно затормозив рядом с разбитой машиной. Джереми и Ричард продолжили съёмки вдвоём, на следующее утро они в своём стиле расстраивались из-за того, что Джеймс разбил такой отличный автомобиль. Спустя несколько дней Мэя выписали из больницы, он смог отремонтировать машину и присоединился к коллегам, продолжив путешествие.

Формат 
Изначально предполагаемый формат передачи представлял собой серию отдельных телевизионных фильмов, снятых с помощью выездных съёмок, без эпизодов в телевизионной студии. Однако после обнародования названия было объявлено, что студийные эпизоды будут сниматься в передвижной студии. Генеральный директор Amazon.com Джефф Безос сказал, что шоу будет «очень, очень, очень дорогое». Производственной компанией программы является W. Chump and Sons.

Съёмки в студии для эпизодов первого сезона начались 17 июля 2016 года в Йоханнесбурге, затем продолжились в США 25 сентября 2016 года в Южной Калифорнии и в Нашвилле 21 ноября 2016 года. В Великобритании съёмки в студии проходили в Уитби 13 октября 2016 года и в Лохх-Нессе в декабре 2016. Также съёмки в студии проходили в Роттердаме 22 октября 2016 года, в Лапландии 3 ноября 2016 года и в Штутгарте 14 ноября 2016 года. В ноябре 2016 года стало известно, что финальный эпизод первого сезона будет сниматься в студии в Дубае в декабре 2016 года.

Во втором и третьем сезоне передвижной тент получил постоянное место установки в Великобритании, недалеко от города Котсуолд

В четвёртом сезоне формат передачи сменился — в Grand Tour больше нет обзоров машин, обсуждения новостей и заездов на время, выпуски теперь представляют собой большие путешествия ведущих из одной точки в другую на трёх выбранных транспортных средствах (среди которых не только автомобили) в лучших традициях специальных выпусков Top Gear.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2016–17)

Сезон 2 (2017–18)

Сезон 3 (2019) 
В третьем сезоне создатели передачи отказались от рубрики со знаменитостями, чтобы уделить больше внимания записанным сюжетам.

Сезон 4 (2019–2021)

Сезон 5 (2022–настоящее время)

Элементы передачи

Вступительная заставка 
В течение первого сезона почти в каждом новом эпизоде место установки тента менялось. Во время вступительной заставки показывалось прибытие троицы (чаще всего на трёх автомобилях) в это новое место. Также обязательно присутствовала приветственная табличка, на которой якобы случайно была допущена орфографическая ошибка в имени или фамилии одного из ведущих. Далее показывался процесс сборки тента. Затем с камерой, закреплённой на дроне, что-нибудь случалось, и она падала. Во вступительных титрах второго сезона, которые одинаковы для каждого эпизода, показываются кадры из передачи, маршруты путешествий ведущих и процесс установки тента на новом, постоянном месте.

Тент 
Некоторые рубрики, а также подводки к сюжетам записываются в передвижном тенте в присутствии зрителей. Начиная со второго сезона, тент получил постоянное место установки. Ведущие сидят за столом на фоне панорамного окна. Иногда Кларксон, Хаммонд и Мэй встают из-за стола, чтобы показать какие-то машины или свои собственные «изобретения».

Разговорная улица 
Постоянная рубрика передачи, в оригинале называемая «Conversation Street» (рус. Разговорная улица). В ней ведущие обсуждают новости автомира, местные автомобильные традиции, а также вопросы, волнующие автолюбителей. Открывает рубрику каждый раз уникальная заставка, выполненная в стиле «театра теней».

Звёздная мозголомка 
Ещё одна постоянная рубрика передачи, в оригинале называемая «Celebrity Brain Crash» (рус. Звёздная мозголомка). В каждом новом эпизоде троица приглашает к себе в гости звезду: актёра, музыканта, режиссёра, автогонщика, для того, чтобы он прошёл мини-игру на скорость и реакцию. Звезды обычно появляются в панорамном окне шатра, чтобы ведущие и зрители хорошо их видели. Однако, каждый раз происходит несчастный случай: нераскрывшийся парашют, бомба времён второй мировой войны, авария, нападение льва и прочее. В результате, звезда «погибает» на глазах зрителей и ведущих. И каждый раз Мэй спрашивает: «Значит, он/она сегодня не придёт?» После этого, чтобы заполнить хронометраж программы, показывается небольшой сюжет, который был подготовлен ведущими якобы «на всякий случай». Из-за того, что рубрика получала много критики, а «зрители её ненавидели», во втором сезоне было решено отказаться от неё, а для гостей придумали новую рубрику.

Гости

Звёздные схватки 
В первом эпизоде второго сезона на смену рубрике «Звёздная мозголомка», в которой знаменитости «умирали», не доходя до тента, была представлена новая рубрика «Celebrity Face-Off» (рус. Звёздные схватки). В каждом эпизоде ведущие приглашают в студию двух знаменитостей, имеющих какой-то общий факт в биографии, чтобы выяснить кто из них быстрее проедет трассу, которая построена недалеко от тента. В качестве тестового автомобиля используется Jaguar F-Type. В третьем сезоне от рубрики со знаменитостями отказались, чтобы уделить больше времени предзаписанным сюжетам.

Гости

Трасса 

У передачи есть собственная трасса для испытания автомобилей, названная «Эболадромом» из-за схожести с формой вируса Эбола. Трасса располагается на бывшей авиабазе Роутон Британских ВВС около Суиндона. Координаты трассы: .

По словам Кларксона, эта трасса ставит автомобили в самые тяжёлые условия. Трасса состоит из следующих участков: «Не прямая», «Здесь могла бы быть ваша реклама», «Поле с овцами», «Трансформаторная подстанция», «Ухабистая прямая» и «Дом старой леди». В первом эпизоде было сказано, что один из участков трассы был изменён из-за обнаруженной под ним неразорвавшейся бомбы времён Второй мировой войны.

В первом сезоне автомобили тестировал гонщик Майк Скиннер, которого в передаче называли «Американец». Во втором сезоне он был заменён, так как «отказался ездить в Британию» и «зрители его ненавидели». Новым тест-пилотом стала 25-летняя британка Эбби Иатон, профессиональная гонщица. Во втором эпизоде второго сезона, когда она впервые появилась, Кларксон назвал её просто «Она», отметив, что она стала быстрейшей во время кастинга в тестовые пилоты.

Первой протестированной машиной была BMW M2 2016 года, которая прошла круг за 1:26.2.

Рекорды трассы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Оригинальные программы Amazon Video
Top Gear
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2016 году
Телесериалы на английском языке
Автомобильные телепрограммы
Телепередачи Великобритании
Телесериалы Великобритании 2010-х годов